Malcomeß ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Holger Malcomeß (* 1973), deutscher Parteifunktionär (AfD)
 Heinrich Malcomeß (1835–1900), deutscher Architekt und Stadtbaurat